Dans les métadonnées, selon la définition du Dublin Core, l'élément description est la description du contenu de la ressource.

Commentaires du Dublin Core :

Une description peut contenir, mais sans s'y limiter : un résumé, une table des matières, une référence à une représentation graphique du contenu ou un texte libre sur le contenu.

Voir aussi 

 Métadonnée
 Élément (métadonnée)
 Dublin Core

Liens externes 

 Élément description dans le Dublin Core
 Utilisation de l'élément description dans le système de gestion électronique des documents du gouvernement du Canada (SGEDD)

Métadonnées